Jméno a příjmení Tomáš Čermák neslo několik známých lidí:
 Tomáš Čermák (1943) (* 1943) – elektrotechnik, bývalý rektor VŠB-TUO
 Tomáš Čermák – policista známý svým zásahem proti Kateřině Jacques – viz Zásah Tomáše Čermáka proti Kateřině Jacques